Familie
 Bauwens, Belgische adellijke familie

Personen met de achternaam Bauwens
 Albert Bauwens, Belgisch notaris en politicus
 Antoine Bauwens, Belgisch syndicalist en politicus
 Charles Bauwens, Belgisch voetballer
 Dirk Bauwens, Belgisch politicus
 Duco Bauwens, Nederlands sportinstructeur en televisiepresentator
 Evarist Bauwens, Belgisch jezuïet en auteur
 Isidoor Bauwens, Belgisch geneeskundige, auteur en politicus
 Jan Bauwens, Belgisch journalist en nieuwslezer
 Jean-Pierre Bauwens, Belgisch bokser
 Lieven Bauwens, Zuid-Nederlands ondernemer en industrieel spion
 Lieven Bauwens, Belgisch arts en politicus
 Lionel Bauwens, Belgisch zanger en marktkramer
Luc Bauwens, Belgisch bibliothecaris
 Maarten Bauwens, Belgisch jiujitsu-er
 Michel Bauwens, Belgisch acteur
 Michel Bauwens, Belgisch ondernemer
 Nele Bauwens, Belgisch actrice, cabaretière en zangeres
 René Bauwens, Belgisch waterpolospeler
 Tony Bauwens, Belgisch jazzmuzikant en -componist
 Ward Bauwens, Belgisch zwemmer